Танкијан има више значења:

 Танкијан (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Танкијан (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику